Всетин:

 Всетин  — город в Злинском крае Чехии.
 Всетин — один из 4 районов Злинского края Чехии.
 Всетин — хоккейный клуб, выступающий во второй чешской лиге.